Курилиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Курилиха — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Курилиха — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Курилиха — посёлок в Лукояновском районе Нижегородской области.
 Курилиха — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Курилиха — деревня в Максатихинском районе Тверской области.